Мастино I делла Скала (, убит 26 октября 1277), правитель Вероны и итальянский кондотьер.

Происхождение и приход к власти 
Мастино делла Скала при рождении имел имя Леонардино. По одной из версий, отцом Мастино и его братьев Альберто и Боссо был Джакопино делла Скала (умерший в 1215 или 1248 году).

В середине XIII века на территории Северной Италии шла ожесточенная борьба между сторонниками папы Римского и императора Фридриха II. Правитель Вероны Эццелино III Римини поддерживал Штауфенов. И благодаря союзу с ними он сумел завладеть и удерживать огромную территорию, включающую Верону, Бассано, Беллуно, Тренто, Тревизо, Эсте, Фельтре и Падую. Его владения, в конце концов, простирались от границ Милана до Адриатики и от Альп до Феррары. В сражении при Кассано-д’Адда 27 сентября 1259 года он был разбит, захвачен в плен и погиб.

Когда новость о смерти Эццелино III Римини достигла города, веронский муниципалитет решил выбрать нового подесту.

Gian Maria Varanini в Dizionario Biografico degli Italiani утверждает, что Мастино вышел на политическую арену уже в 1252 при Эццелино (играя представительскую роль).

В 1259 году Мастино был избран potestas populi (подестой народа). Став подестой, Мастино уже 30 ноября 1259 участвовал в переговорах с Мантуей.
В 1262 году он стал capitano del Popolo («народным предводителем»).

Мастино был подестой непрерывно до 1269 года, тогда он передал эту должность своему брату Альбертини (который в 1277, получив титул капитана, закрепил власть рода делла Скала).

В начале своего правления Мастино активно боролся с политическими противниками. Но потом он заключил мир с гвельфскими изгнанниками, принадлежащими к семейству д'Эсте и с мантуанцами. Ему удалось в 1261 году захватить замок Гаццо, в 1265 году завоевать Тренто, а в 1266 году — Виченцу.

Возвращение императора и отлучение от церкви 
В 1266 году последний потомок династии Гогенштауфенов, Конрадин, сын императора Конрада IV и Элизабеты Баварской, начал готовить поход в Италию. Осенью 1267 года он перешёл Альпы. Мастино, окружённый землями гвельфов (Мантуя, Брешия, Падуя), приветствовал наследника рода Штауфенов.
21 октября 1267 года Конрадин был торжественно принят Мастино в Вероне. Туда стекались сторонники Гогенштауфена и послы итальянских государств.

Напуганный этим папа римский Климент IV 18 ноября 1267 года отлучил от церкви Конрадина и всех его сторонников. Несмотря на эти действия, поход гибеллинов продолжался. В 1268 году они (включая Мастино) обосновались в Павии, а потом направились далее.

Отсутствием Мастино пытались воспользоваться его политические противники. Используя поддержку Падуи, они смогли добиться ухода гарнизонов делла Скала из Леньяго, Виллафранки, Иллази. В ходе ожесточённой борьбы с врагами Мастино в 1269 году потерял брата Боссо, погибшего у Виллафранки.

И хотя позиции Вероны ослабли, Мастино смог в 1274 году сделать подестой Мантуи своего брата Альберто. В 1274 году был заключен торговый договор с Венецией.

Последние годы и смерть 

В 1270-е годы веронцы разбили катаров у озера Гардия, захватив город Сирмионе.
Во время борьбы Альфонсо X Кастильского и Рудольфа I Габсбурга он сначала поддержал иберийца. Но после примирения с папой Григорием X (снявшим отлучение) Мастино в качестве сюзерена признал австрийца.

26 октября 1277 года Мастино делла Скала вместе со своим сподвижником Антонио Ногарола был убит в результате заговора. Альберто, возвратившись из Мантуи, наследовал брату на посту подесты и отомстил заговорщикам.

Семья 
У Мастино был один законорожденный сын — Никколо делла Скала (1267/1268-1296), который был подестой Мантуи в 1292 году.

Кроме него было несколько внебрачных детей:
 Гвидо (?-1270), епископ Вероны с 1268
  (?-1290), епископ Вероны с 1277
  (?-1295), епископ Вероны с 1291.

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
 

Сеньоры Вероны
Скалигеры